Kiss, régi magyar családnév
Zene
 Kiss, amerikai hardrock-együttes
 Kiss, az együttes bemutatkozó albuma
egyéb
 KISS, újralégző-készülék
 Stadler KISS villamos motorvonat